Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2019 vond plaats van zaterdag 28 september tot en met zondag 6 oktober 2019 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de 23e editie van het vrou­wentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Peking 2019. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 21 speelsters uit de top-25 deel.

Titelverdedigster Caroline Wozniacki was het 16e reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het vierde reekshoofd, Naomi Osaka uit Japan, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty in drie sets. Osaka wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Peking op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijfde WTA-titel, de derde van 2019. Zij won US$ 1.523.265 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens kwam niet voorbij de tweede ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de halve finale – daarin verloor zij van Ashleigh Barty.

Geplaatste speelsters 
 Rang per 23 september 2019

Overige deelnemende speelsters uit de top-25 
 17.  Anastasija Sevastova (WTA-19)
 18.  Petra Martić (WTA-22)
 19.  Donna Vekić (WTA-23)
 20.  Elise Mertens (WTA-24)
 21.  Julia Görges (WTA-25)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Van de Tsjechische titelhoudsters Andrea Sestini-Hlaváčková en Barbora Strýcová had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven, wegens zwangerschapsverlof. Strýcová speelde samen met de Taiwanese Hsieh Su-wei – de winnaressen van Wimbledon 2019 waren het eerste reekshoofd, maar kwamen hier niet verder dan de tweede ronde.

Het Amerikaanse wildcard-duo Sofia Kenin en Bethanie Mattek-Sands won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Jeļena Ostapenko en Dajana Jastremska in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Kenin had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Mattek-Sands 26.

De Belgische Elise Mertens speelde samen met Wit-Russin Aryna Sabalenka – zij waren het derde reekshoofd en kregen derhalve een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloren hun openings­partij in de tweede ronde van de latere winnaressen.

De Nederlandse Demi Schuurs en Anna-Lena Grönefeld (Duitsland) waren als vijfde geplaatst – zij bereikten de kwartfinale, waarin ook zij ten offer vielen aan de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

  Enkelspel
  Dubbelspel
  Toernooischema ITF

Peking 2019
Peking